hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares en Japón
 Shirakawa, Oono, Gifu, ciudad y lugar patrimonio mundial en la prefectura Gifu.
 Shirakawa (Fukushima), ciudad en la prefectura Fukushima.
Dominio Shirakawa, dominio feudal del período Edo.
 Shirakawa, barrio de Koto, en Tokio.
Shirakawa, Miyagi, ciudad en la prefectura Miyagi.
Shirakawa, Saitama, ciudad en la prefectura Saitama.

Personas
 Emperador Shirakawa, Japón siglo XI.
 Atsushi Shirakawa, compositor.
 Hideki Shirakawa, Químico.
 Kazuko Shirakawa, actriz.
 Masaaki Shirakawa, gobernador del Banco de Japón.
 Yoshikazu Shirakawa, fotógrafo.
 Yoshinori Shirakawa, Samurái de la armada imperial japonesa.
 Yukina Shirakawa,